В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Бат () и кроме того, один округ с таким же названием упразднён:
 округ '''Бат''' в штате Виргиния;
 округ '''Бат''' в штате Кентукки;
 '''Бат''' — упразднённый округ в штате Северная Каролина.